Herrarnas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2000 arrangerades mellan 17 och 1 oktober, på arenan The Dome i Sydney. Tolv nationer var med i turneringen. De fyra bästa lagen i varje grupp avancerade till kvartsfinal. De lag som blev 5-6:a i varje grupp blev placerade 9-12.

Medaljfördelning

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Klassificeringsslutspel

Plats 5-8

Plats 9-10

Ranking och statistik 

All-Star Team :
 Målvakt: Peter Gentzel,  
 Vänstersexa: Rafael Guijosa, 
 Vänsternia: Stefan Lövgren, 
 Mittnia: Talant Dujsjebajev, 
 Högernia: Paek Won-chul, 
 Högersexa: Lev Voronin, 
 Mittsexa: Dragan Skrbić,

Se även 
 Damernas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2000

Referenser

Källor
Summer Olympics official report Volume 2.